Charles de Biancour (1762-1837 : homme politique français;
 Félix de Biancour (1836-1891) : homme politique français, fils du précédent.